Fornix is een woord in het latijn voor gewelf of boog.
In het Nederlands kan fornix verwijzen naar:
 fornix als woord voor triomfboog, zoals de Fornix Fabianus (Boog van Fabius)
 fornix (hersenen), een deel van het limbisch systeem in de hersenen
 fornix uteri, een gebied in de vrouwelijke anatomie
 Fornix (bedrijf), een voormalig Nederlands bedrijf in geneesmiddelen en biotechnologie